Yaque del Norte, een rivier in de Dominicaanse Republiek
Yaque del Sur, een rivier in de Dominicaanse Republiek
Pico del Yaque, een berg in de Dominicaanse Republiek
El Yaque, een strand op Isla Margarita dat bekend is bij windsurfers